Stary cmentarz żydowski w Gnieźnie
 Nowy cmentarz żydowski w Gnieźnie